«Медуза» () — восьмой эпизод второго сезона телесериала «Супергёрл». Премьера состоялась 28 ноября 2016 года на канале The CW. «Медуза» считается неофициальным началом серии кроссоверов Вселенной Стрелы «Вторжение!».

Сюжет 
Кара, Джеймс, Уинн, Алекс, Элиза и Мон-Эл собираются вместе за одним столом, чтобы отпраздновать День благодарения. Джеймс и Уинн решают рассказать ли Каре секрет личности Стража, а Алекс собирается совершить каминг-аут перед матерью. Однако в самый разгар её тоста над столом раскрывается таинственный межпространственный портал. На следующий день Дж’онн узнаёт зачем Кадмусу была нужна кровь Кары. Кара навещает Лену Лютор, чтобы понять, насколько та осведомлена о деятельности её матери Лиллиан и Кадмуса. После её ухода, Лена связывается с матерью и приглашает к себе, чтобы сообщать ей, что один из репортёров подозревает её. В баре для инопланетян Хэнк Хэншоу устанавливает некое устройство, которое начинает распространять едкий газ, и уходит. Мон-Эл принимает его за Дж’онна и идёт за ним, завязывается драка, в которой даксамит проигрывает. Вернувшись в бар, Мон-Эл находит всех пришельцев мёртвыми.

Мон-Эла помещают в карантин и Дж’онн склонен согласиться с Алекс в том, чтобы изолировать также и Кару. Элиза вызывается выделить токсин и найти противоядие. Тем временем вирус начинает убивать Мон-Эла и его переводят в больничный отсек. Элиза полагает, что вирус создан на Криптоне, в результате этого Кара уверена, что Хэнку Хеншоу нужна была её кровь, чтобы проникнуть в Крепость Одиночества. Направившись туда, она встречает робота Калекса, который почему-то принимает её за злоумышленника и нападает, и Кара вынуждена уничтожить его. После этого она выясняет, что Хэнку были нужны файлы по некому проекту «Медуза» — вирусу. который её отец, Зор-Эл, совместно с другими криптонскими учёными создал, чтобы бороться с потенциальными захватчиками. Тем временем Алекс вновь пытается совершить каминг-аут, но её мать уже сама догадалась и полностью поддерживает. Кара беседует с Дж’онном: она расстроена тем, что её родители создали потенциальное оружие геноцида, а он раскрывает ей, что превращается в белого марсианина.

Алекс и Элиза приходят к выводу, что для того, чтобы использовать вирус в военных целях, Кадмусу не хватает редкого изотопа, недавно найденного учёными L-Corp. Кара и Хеншоу сталкиваются в холле компании, и когда он пытается убить Лену, Супергёрл защищает её. Прибывает полиция во главе с Мэгги Сойер, и Хэнк нападает на них, ранив Мэгги. В этот момент над головами присутствующих вновь раскрывается межпространственный портал, помешавший Киборг-Супермену украсть изотоп. Дж’онн и Уинн сомневаются, что Лена отличается от матери, поэтому Супергёрл рассказывает Лене о том, что её мать является лидером Кадмуса, но в ответ получает лишь обвинения в том, что супергероиня продолжает ту же охоту на ведьм, которую Супермен начал против Люторов. В ДВО Мон-Эл говорит Каре, что по мнению Элизы он умирает. Он целует девушку после того, как она признаёт. что проект «Медуза» — ошибка её семьи.

В L-Corp Лена спорит с Лиллиан, но всё же отдаёт ей нужный изотоп. Уинн прослеживает его до портовой зоны Нейшнл-сити. Кара первоначально уговаривает Дж’онна остаться, но тот возражает, говоря, что хочет умереть героем. В порту Супергёрл пытается убедить Лену не выпускать ракету, но та не слушает её. В результате Супергёрл пытается догнать ракету, а Дж’онн начинает сражение с Хэнком. В бою он преобразуется в гигантского монстра — гибрида зелёного и белого марсиан — и получает огромные возможности. Тем временем Супергёрл не удалось остановить ракету и оружие взрывается, но, так как вирус в нём был безвредным благодаря Лене Лютор, оно не имеет никакого эффекта. Лиллиан арестована, но Хэнк Хеншоу смог уйти.

Где-то в космосе некая группа пришельцев разыскивает Мон-Эла или любого другого выжившего даксамита и готова уничтожить любую планету, ставшую у них на пути. Тем временем сам Мон-Эл выздоровел, а Элиза перестроила молекулы вируса Медузы таким образом, чтобы вылечить Дж’онна. Кара спрашивает Мон-Эла об их поцелуе, но он игнорирует её и девушка закрывает тему. Мэгги признаётся, что чувства Алекс к ней взаимны и они целуются. Позднее в квартире Кары снова открывается портал и через него проходят Барри Аллен и Циско Рамон. Удивлённая и одновременно обрадованная Кара, узнав, что её другу нужна помощь, с радостью соглашается отправиться в их мир на некоторое время.

Связь со Вселенной Стрелы 

Эпизод завершается сценой, которая связывает её с серией кроссоверов, известной как «Вторжение!» и включающей 8 эпизод 3 сезона телесериала «Флэш», 8 эпизод 5 сезона телесериала «Стрела» и 7 эпизод 2 сезона телесериала «Легенды завтрашнего дня». Данная сцена впоследствии была продублирована в первой части «Вторжения!». Также Кара появляется во всех трёх частях серии кроссоверов в качестве гостя. В кроссоверах чётко определено, что она существует в другой вселенной, параллельной Вселенной Стрелы. В сюжете её мир упоминается как Земля-38, а Марк Гуггенхайм неофициально определил её как «Землю-CBS», назвав в честь канала, на котором транслировался первый сезон телесериала «Супергёрл».

Критика 
Эпизод получил в целом положительные отзывы. Рецензент A.V. Club Кэролайн Сид поставила «Медузе» оценку B.

Клифф Уитли из IGN оценил эпизод на 8,4/10, отметив, что серия «дала первой половине 2 сезона хорошую опору. Этот эпизод в основном избежал невпечатляющей побочной линии Стража в пользу более существенных угроз. В приятном романе Кары/Мон-Эла, конфликте с Лиллиан Лютор и сражении с Хэнком Хэншоу было много чего, за что можно полюбить финал полусезона. Если конечно это не ради связей с кроссоверами».

Примечания 

Эпизоды телесериала «Супергёрл»
Кроссоверы Вселенной Стрелы
Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику
Биологическое оружие в массовой культуре